Дудник, Андрей:
 Дудник, Андрей Алексеевич (1923 — ?) — советский председатель Одесского облисполкома.
 Дудник, Андрей Николаевич (род. 1981) — российский футболист.
 Дудник, Андрей Романович (1922—1987) — советский полный кавалер ордена Славы.